Hugo Ekitike (* 20. Juni 2002 in Reims) ist ein französischer Fußballspieler, der beim Erstligisten Stade Reims unter Vertrag steht und an Paris Saint-Germain ausgeliehen ist. Der Stürmer ist seit Oktober 2021 französischer U20-Nationalspieler.

Karriere

Verein 
Hugo Ekitike begann 2008 im Alter von sechs Jahren für den FC Cormontreuil zu spielen und wechselte 2013 in die Jugendabteilung von Stade Reims. 2019 kam er erstmals in der Reservemannschaft von Reims zum Einsatz. Am 12. Juli 2020 unterschrieb Ekitike seinen ersten Profivertrag bei dem Verein. Sein Debüt in der A-Mannschaft gab er am 17. Oktober 2020 bei der 1:3-Niederlage in der Ligue 1 gegen den FC Lorient. Am 29. Januar 2021 wechselte Ekitike auf Leihbasis für den Rest der Saison zu Vejle BK in die dänische Superliga, wo er drei Tore in elf Ligaspielen erzielte.

Zur Saison 2020/21 kehrte Ekitike nach Frankreich zurück. Am 12. September 2021 erzielte er beim 2:0-Sieg von Reims gegen Stade Rennes sein erstes Tor in der Ligue 1. Aufgrund seiner guten Leistungen in der Hinrunde der Saison wurden Vereine aus der englischen Premier League im Wintertransferfenster auf ihn aufmerksam. Ein Transfer zu Newcastle United kam im Januar 2022 allerdings nicht zustande. Im Juli 2022 wurde der Franzose mit anschließender Kaufoption ligaintern für eine Saison an Paris Saint-Germain ausgeliehen.

Nationalmannschaft 
Ekitike wurde in Frankreich geboren und ist kamerunischer Abstammung. Seit Debüt für die französische U-20-Nationalmannschaft gab er am 7. Oktober 2021 in einem Freundschaftsspiel gegen Tunesien.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballspieler (Stade Reims)
Fußballspieler (Vejle BK)
Fußballspieler (Paris Saint-Germain)
Franzose
Geboren 2002
Mann